Rudebox, Robbie Williams brit énekes hetedik stúdióalbuma
Rudebox, Robbie Williams albumának címadó dala